Тернарная операция или трёхместная операция (от  — трёхкратный) — операция, имеющая 3 операнда:
 Тернарная условная операция — операция в информатике, возвращающая свой второй или третий операнд в зависимости от логического значения первого операнда.
 Смешанное векторное произведение.
 Тернарное сложение по модулю 2 в полных сумматорах (с учётом разряда переноса).